Le  est l'anglicisme du terme surveillance et définit la mesure d'une activité (humaine, économique, électrique, d'un organe).

 En médecine, le  ou le monitorage, désigne la surveillance de patients à l’aide d’appareils (appelés moniteurs) fonctionnant de manière automatique.
 En informatique, le  désigne la mesure (et parfois les systèmes ou appareils de mesure) d'un système électronique ou électrique, dans le cadre de la supervision d'un parc.
 En électronique, le  désigne l'ensemble d'un système d'écoute, composé d'une commande d'aiguillage et de niveau, d'amplificateurs et de haut-parleurs.
En génie civil, le monitoring permet de contrôler en temps réel l'état de santé d'une infrastructure (souvent de transports) comme un pont, un viaduc, un tunnel, une voie ferroviaire, une digue, un bâtiment, etc. 
 En écologie, le  de l'environnement ou le  de la biodiversité désignent divers systèmes d'observation suivis dans le temps d'espèces ou d'écosystèmes, habitats, corridors biologiques

Voir aussi 

 
 Gestion du risque, cindyniques
 Cartographie du risque